Plaats in Indonesië
 Sembung (Mengwi), een plaats in het bestuurlijke gebied Badung in de provincie Bali
 Sembung (Banyuputih), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Sembung (Wedi), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Sembung (Karangjati), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
 Sembung (Parengan), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java
 Sembung (Perak), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Sembung (Sukorame), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Sembung (Tulungagung), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Sembung (Narmada), een plaats in het bestuurlijke gebied West-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara
Plaats in Indonesië
 Station Sembung, een spoorwegstation in de provincie Oost-Java